Jerzy Maroń – historyk
 Franciszek Maroń – ksiądz katolicki